Анга́рна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України та інших країн світу.

Ангарна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Ангарна вулиця — вулиця в місті Львів.

Ангарна вулиця — вулиця в місті Іжевськ.
 Ангарна вулиця — вулиця в місті Новосибірськ.

Вулиці